Валієва — українське прізвище, жіноча форма прізвища .

Відомі носії 

 Валієва Ганна Анатоліївна (. 1984) — український живописець та графік, член Національної спілки художників України (НСХУ) (2008).
 Валієва Каміла Валеріївна (нар. 2006) — російська фігуристка (етнічна татарка), що виступає в одиночному фігурному катанні.

Примітки